Can Mora (Barcelona), casa pairal al barri del Carmel, al districte d'Horta - Guinardó de Barcelona 
 Can Móra (Badalona), masia catalogada com a bé cultural d'interès local del municipi de Badalona (Barcelonès)
 Can Mora (Girona), casal al municipi de Girona 
 Can Mora (la Torre de Claramunt), molí del municipi de la Torre de Claramunt 
 Can Móra (Sant Cugat del Vallès), edifici del municipi de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 
 Can Móra (Teià) al Maresme
 Can Móra de Baix, masia del  al terme de Sant Vicenç de Montalt (Maresme) 
 Can Móra de Dalt, antiga masia adaptada com hotel de Sant Vicenç de Montalt (Maresme) 
 Torre de Can Mora, torre del municipi de la Torre de Claramunt